Magic kan henvise til:

 sange
 Magic (B.o.B-sang) – sang af B.o.B
 Magic (Coldplay sang) – sang af Coldplay
 Magic (Emii-sang) – sang af Emii
 Magic (The Cars-sang) – sang af The Cars

 album
 Magic (Bruce Springsteen-album) – album Bruce Springsteen
 Magic (Gillan album) – album af Ian Gillan

 film
 Magic (film fra 1978) – amerikansk film fra 1970 af Richard Attenborough

 andet
 Magic (båd) – båd som deltog i America's Cup i 1870
 Magic (kryptografi) – kryptografi projekt under anden verdenskrig
 Magic (radiokanal) – radionetværk i Storbritannien